Ryōko (魎呼 Ryōko) Personaje principal en varios OVAS de la serie Tenchi Muyō!. Los detalles de este personaje son distintos en varias series, pero en general se muestra como atractiva, como una semi reformada pirata espacial. Tiene un amorío con el personaje principal (Tenchi Masaki). En varias series, es mostrada como un poco compulsiva, bebedora (con un penacho de sake) y bastante poco modesta.

Ella tiene una rivalidad con Ayeka, con quien también pelea por la compañía amorosa de Tenchi. Regularmente el conflicto entre ambas se decide por sus diferentes personalidades.

OVAS 
En las series, Ryoko es una pirata espacial derrotada por Yosho, cerca de 700 años antes de ser encontrada por Tenchi. Antes de eso, fue esclava de Kagato. 
Su edad física es de 17 años, pero su edad real es de 5000 años. Fue creada por Washu, usando óvulos como base y mezclándolos con una criatura llamada "Masa", convirtiéndose en su hija en forma indirecta. Ella tiene tres gemas de poder, que son la fuente de su energía, donde se encuentran los poderes y memorias de Washu. Yosho-Katushito el abuelo de Tenchi la venció usando una espada que absorbió las 3 gemas. Cuando Tenchi la libera solo recupera 1 de las 3.

Ella está muy enamorada de Tenchi porque lo conoció desde que era un niño pues era capaz de proyectar si espíritu ligeramente fuera de su prisión. De este modo fue testigo del desarrollo de Tenchi desde que este era un recién nacido en brazos de su madre.

Ryoko está fusionada con un robot femenino llamado Zero que también se enamoró de Tenchi pero de una forma algo más inocente y tierna. Debido a dicha unión su personalidad sufrió algunos cambios entre los cuales esta un incremento en su capacidad de análisis rápido de los problemas y una disminución en el control de sus emociones románticas por Tenchi.

Entre sus poderes se encuentran la telepatía con Washu y Ryo-Ohki, la técnica de vuelo, la teletransportación, atravesar objetos, crear dobles de ella misma, telekinesis, crear campos de fuerzas, invocar espíritus malignos, cabellos de aguja y crear espadas de energía. Posee otras capacidades no especificadas que solo puede usar al tener las 2 gemas que le faltan.

Universo de Tenchi 
En esta serie, Ryoko encarna a una pirata espacial, pero no es esclava de nadie. Fue presentada a Tenchi por un aterrizaje forzado en la Tierra, durante una batalla con Mihoshi. Tenchi la encuentra, y casi fue un amor a primera vista (para ella)

No se tiene idea de sus padres o de su origen. Su físico es similar a una chica de 17 años. La edad no cambia con lo que se menciona en los OVAs

Ella puede crear una espada de energía y disparar de energía, pero no tiene ninguna gema de poder. Puede volar, teletransportarse y crear copias de ella.

Al final de la serie, su amor por Tenchi es tan poderoso, que casi pierde su vida por él.

En esta serie, Ryoko tiene a Ryo-Ōki, su mascota (o compañera de crimen), que es una gata/coneja que se puede transformar en una nave espacial.

Tenchi en Tokio 
Una vez más, Ryōko es una pirata espacial. Su crimen fue robar la Piedra de la Luz de Jurai, la cual trae consecuencias a todos en el planeta de Tenchi. Ella pilotea un Soja rosa que se ve idéntico a la nave de Kagato (en el OVA), excepto por el rosa.

Su físico es diferencte en comparación a las otras series. Su actitud también es diferente; se muestra más violenta.

Curiosidades 
 Inuyasha de Inuyasha comparte similitudes con ella, ambos son demonios que fueron sellados por un sacerdote
 Aparece como cameo en "Cuento Invernal", el episodio 124 de Ranma 1/2
 Ella es la contrapartida de Lum Invader
 Morrigan Aensland y Lala Satalin Deviluke son las contrapartidas de ella
 Chrno de Chrno Crusade es la contrapartida masculina de ella ambos son demonios despertados por humanos
 Ella es la contrapartida femenina de Píccolo Daimaoh de Dragon Ball ambos son demonios despertados por humanos

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción

en:List of Tenchi Muyo! characters#Ryoko